Натуральне число 810
 810 рік до нашої ери
 810 рік нашої ери